Муин аль-Хакк ва-д-Дин Шахрух (от персидского šāh («царь»), rukh («лицо»); 20 августа 1377 года — 12 марта 1447 года) — эмир, младший из четырех сыновей среднеазиатского тюрко-монгольского завоевателя Тамерлана, правитель Хорасана (с 1397 года) и империи Тимуридов (с 1409 года).  

В разгоревшейся после смерти Тимура (1405 год) междоусобной войне (1405 - 1409 года), Шахрух, смог одержать верх над своими родственниками и стать полновластным правителем империи Тимуридов. Он перенес столицу империи из Самарканда в Герат. 

Почти 40-летнее правление Шахруха было временем расцвета наук и искусств в государстве Тимуридов, известное как Тимуридский Ренессанс.  

Шахрух был отцом великого астронома и математика Улугбега и известного каллиграфа и мецената Байсонкура.

Биография 
Младший сын Тимура Шахрух родился 20 августа 1377 года. Матерью Шахруха была Дильшад ага из тюркского племени дуглатов. Тимур женился на ней в 1375 году. По преданию имя Шахрух придумал сам Тимур. Мама Шахруха умерла рано в 1383 году и его воспитанием занималась старшая жена Тимура Сарай мульк ханым.

В 1393 году музаффаридский султан Фарса Шах-Мансур, воспользовавшись тем, что армия Тимура была далеко, в Самарканде, захватил Исфахан и Шираз, где ослепил и взял в плен своих близких родственников, законных властителей. Предвидя возвращение Тамерлана, Шах-Мансур объявил в стране военное положение и сформировал небольшую армию, собрав самых опытных и отважных воинов по всему Ирану. Как только корпус под командованием Тимура появился в мае того же года около Шираза, Шах-Мансур и его солдаты напали на него. Благодаря храбрости и внезапности иранцы раздавили центр вражеской армии и посеяли панику в её рядах. Во время этого хаоса Шах-Мансур, заметив, что Тимур и его свита изолированы от основных сил, бросился туда. Яростный натиск позволил Шах-Мансуру добраться до Великого Эмира. Тот увидел врага, хотел схватить своё копье, которое обычно возил его копьеносец, но никого не увидел рядом. Шах-Мансур нанес ему два удара саблей в голову. Прочный шлем и хладнокровие спасли Тимура: лезвие скользнуло, но не проникло в кость. И здесь пробил смертный час отважного Шах-Мансура. Солдаты Великого эмира оправились от внезапного натиска и стали уничтожать персов. Шахрух, которому не исполнилось и 17 лет, бросил к ногам отца отрубленную голову Шах-Мансура.

Тогда же Тимур назначил Шахруха правителем Самарканда и сразу отправил его в столицу. Это назначение свидетельствовало о том, что очередная кампания должна была продлиться дольше, чем предполагалось.

В 1397 году Тимур, после возвращения в Самарканд, назначает Шахруха правителем Хорасана, Сеистана и Мазандерана.

Шахрух, в качестве одного из военачальников, принимал участие в походе Тимура на Османскую империю в 1400 - 1403 г. В решающей для все войны Ангорской битве (летом 1402 года), он командовал левым крылом войска Тимуридов (сам Тимур командовал центром, а старший брат Шахруха, Мираншах, правым крылом). В бою его фланг встретил наиболее ожесточенное и сильное сопротивление со стороны сербов Стефана Лазаревича.  

По возвращении из победоносного похода на османов, Тимур начал готовить, давно им вынашиваемое вторжение в Минский Китай. Шахрух же вернулся на пост губернатора Хорасана. На момент смерти Тимура, Шахрух находился в своей провинции. Очевидно, что Тимур никогда не рассматривал Шахруха в качестве наследника своей империи. Возможно дело было в отчужденности отца и сына. Есть предположения, что холодное отношение Тимура к младшему сыну было обусловлено личными качествами Шахруха. Принц, несмотря на свой ум и образованность, имел репутацию весьма скромного и кроткого человека, а кроме того, очень благочестивого. Он не отличался ни суровой воинственностью отца, ни его приверженностью тюрко-монгольским законам Чингисхана.

Дети Шахруха 
22 марта 1394 года жена Шахруха Гавхаршад бегим родила сына Улугбека. В честь такого события Тимур помиловал мятежников города Мардин, тот, что в то время взял после осады, и велел вернуть им отобранные вещи. Вскоре после этого Сахибкиран широко отпраздновал рождение еще одного сына Шахруха и своего внука — Ибрахим Султана. Современники сообщают: Его трон, усыпанный драгоценными камнями, в окружении тысячи огней стоял под пышным балдахином, поддерживаемым сорока колоннами. Вокруг него стояли «самые красивые женщины Азии» с головными уборами из золоченой ткани. Перед троном стояли певцы и музыканты, в центре находились виночерпии с бутылями и золотыми кубками в руках. Они прислуживали гостям, наливали им белое вино из Мазандарана, красное — из Шираза, бордовое — из Косруана, а также очень крепкий прозрачный напиток, чистый, как ключевая вода. Галантные беседы с красавицами, чьи заплетенные в косы волосы ниспадали до земли, были не единственным увеселением на этом празднике.

Кроме этого у Шахруха были сыновья Байсонкур, Мухаммад Джуки-Мирза, Суюргатмыш и дочери. Одна из жен Михрнигар-хатун происходила из рода кочевых узбеков.

Внутренняя политика 
После смерти Тимура в 1405 году началась междоусобная война. Власть в Мавераннахре захватил его внук Халиль-Султан (1405—1409), а в Хорасане после нескольких военных столкновений, власть перешла к младшему сыну Тимура — Шахруху. В 1409 году после разгрома Халиль-Султана тимуридские военачальники передали власть и в Мавераннахре Шахруху. Шахрух решил остаться править в Хорасане, сделав столицей государства Герат, а Мавераннахр был передан его сыну Улугбеку (1409—1449). При правлении Шахруха Герат стал крупнейшим центром науки и культуры на Востоке. Его сын Байсонкур создал здесь художественную академию, из которой позже вышел знаменитый Бехзад. При правлении сохранялась мощь государства Тимуридов.

Внешняя политика 
Шахрух неоднократно принимал послов из Египта, Османской империи и Китая. Его посланники побывали в Китае, Индии, Египте и Османской империи. Согласно архивным данным, ещё до 1444 года Османская империя отправляла некоторую дань Шахруху как преемнику Тимура. На жизнь Шахруха, обычно ходившего в мечеть без телохранителей, неоднократно совершались покушения. Большую роль во внутренней политической жизни страны играла старшая жена Шахруха — Гавхаршад-бегим (Гохаршад).

После смерти Шахруха в 1447 году власть перешла в руки Улугбека. Останки Шахруха были перевезены Улугбеком из Герата в Самарканд и захоронены в фамильной усыпальнице Гур-Эмир.

Примечания

Литература 
 
 Стенли Лэн-Пуль. Мусульманские династии / перевод с английского с примечаниями В. В. Бартольда. — Издательская фирма «Восточная литература» РАН, издательская группа «Муравей», 2004.
 Хильда Хукхэм. Властитель семи созвездий. — : издательство «Адолат», 1995.
 Уложение Тимура. / Перевод с персидского Хамидуллы Караматова, под научной редакцией Б. Ахмедова, автор предисловия, примечаний и комментариев Б. Ахмедов. — : Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1999.
 Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, edited by Guity Nashat, Lois Beck
 The state under Timur: a study in empire building, Syed Jamaluddin — 1995. — 191 pages, Page 41
 Women in the Medieval Islamic World, edited by Gavin R. G. Hambly

Монархи государства Тимуридов
Правители Средней Азии
Правители Ирана
Персоналии:Герат
Похороненные в Самарканде